Strongylognathus:

 Myrmus — род клопов из семейства Булавников.
 Myrmus — невалидное название рода муравьёв Strongylognathus.